UPC kan syfta på
Union des populations du Cameroun, ett politiskt parti i Kamerun.
Union des patriotes congolais, Unionen av Kongolesiska Patrioter, en väpnad grupp med bas i Kongo-Kinshasa. 
Universal Product Code, ett streckkodssystem
UPC Sverige, ett före detta företag inom kabel-TV och bredband,
Universitat Politècnica de Catalunya, ett universitet i Barcelona med omnejd.